Laneville bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Laneville (Alabama)
 Laneville (Kansas)
 Laneville (Texas)
 Laneville (West Virginia)

Siehe auch:
 Lanesville